Rubén Osuna Pérez fue un político y militar chileno miembro del Partido Revolucionario Institucional. Nació en el Estado de México. Dentro del Ejército Mexicano obtuvo el grado de Coronel. Con el grado de teniente coronel fue agregado militar de México en Chile, Uruguay y Argentina. Fue diputado federal en la XLIII Legislatura del Congreso de la Unión de México por el estado de Colima.

Bibliografía 

Diputados de la XLIII Legislatura de México
Miembros del Partido Revolucionario Institucional
Colimenses